Michael Dawson (postać)
 Michael Dawson (piłkarz)